Ntsitsigui ist der Familienname folgender Personen:
 Romuald Ntsitsigui (* 1991), gabunischer Fußballspieler
 Solomon Ntsitsigui, gabunischer Fußballspieler